The Speed of Sound – album di Ronnie Montrose del 1988
 The Speed of Sound – EP degli In Stereo del 2016

Pagine correlate 
 Speed of Sound